

Architettura 
 Palazzo Pálffy – edificio, in stile neoclassico nella città Vecchia di Bratislava

Famiglie 
 Pálffy de Erdőd –  famiglia gentilizia ungherese

Persone 
 Alajos Pálffy – conte di Erdőd e Barone di Újezd, generale austro-ungarico e governatore del Veneto
 Ferdinand Palffy – ingegnere e impresario teatrale austriaco
 János Pálffy – conte palatino d'Ungheria e generale austriaco
 Karl Joseph Pálffy de Erdőd – nobile, politico e massone ungherese
 Miklós Pálffy – conte palatino d'Ungheria e militare ungherese
 Miklós Pálffy – militare ungherese
 Pál Pálffy – nobile ungherese, conte palatino d'Ungheria
 Tamás Pálffy – ex cestista ungherese
 Žigmund Pálffy – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio slovacco